Champagné est un toponyme français, utilisé dans :
 Champagné, commune française du département de la Sarthe et la région Pays de la Loire.
 Champagné-les-Marais, commune française du département de la Vendée et la région  Pays de la Loire.
 Champagné-Saint-Hilaire, commune française du département de la Vienne et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Champagné-le-Sec, commune française du département de la Vienne et la région Nouvelle-Aquitaine.

Voir aussi